Рубе́ц:

 Рубец — след от зажившего повреждения живой ткани.
 Рубец — первый отдел сложного желудка жвачных животных.

Фамилия 
Рубец — фамилия многочисленных представителей малороссийского дворянства, см. Рубец (дворянский род).
 
 Рубец, Григорий Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5572; 29 ноября 1837.
 Рубец, Матвей Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5131; 1 декабря 1835.
 Рубец, Степан Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 2106; 26 ноября 1809.

См. также 
 Рубцы